Jerome Robinson (n. 1978), cestista canadese
 Jerome Robinson (n. 1997), cestista statunitense